

Personen 
 Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879), zoon van koning Willem II
 Hendrik van Pruisen (1862-1929) (1862-1929), broer van keizer Wilhelm II
 Hendrik van Mecklenburg-Schwerin (1876-1934), gemaal van koningin Wilhelmina

Overig 
 Prins Hendrik (molen), voormalige molen in Westkapelle
 Prins Hendrik (schip, 1890), instructievaartuig voor toekomstige schippers
 Prins Hendrik (sportclub), atletiek- en gymnastiekvereniging uit Vught (Nederland)
 Prins Hendrik (Venlo), monumentaal pand in Venlo
 Zr.Ms. Prins Hendrik der Nederlanden (1867), Nederlands pantserschip